Waltham bezeichnet

mehrere Orte
London Borough of Waltham Forest, England
Waltham (Kent), England
Waltham (Lincolnshire), England
Waltham Abbey (Stadt), Essex, England
Waltham (Neuseeland)
Waltham (Illinois), USA
Waltham (Maine), USA
Waltham (Massachusetts), USA
Waltham (Minnesota), USA
Waltham (Vermont), USA
Waltham (Québec), Kanada

eine Abtei in der englischen Grafschaft Essex, siehe Waltham Abbey

Waltham ist Bestandteil des Namens mehrerer Unternehmen

 Waltham Watch Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Uhrenhersteller
 Waltham International, ein Schweizer Uhrenhersteller und ehemalige Niederlassung der Waltham Watch Company
 Waltham Manufacturing Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Fahrrad-, Motorrad- und Automobilhersteller; Marken Orient, Waltham und Waltham-Orient
 Waltham Automobile Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller, Marken Tinker und Piper und Waltham Steam
 Waltham Motor Manufacturers, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Waltham Development Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Motorradhersteller, Marke Metz
 American Waltham Manufacturing Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Fahrrad- und Automobilhersteller, Marken Comet und American Waltham steam
 Waltham Watch Tool Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Hersteller von Werkzeugmaschinen für die Uhrenindustrie, Automobilkomponenten, Anzeigen für Dampfmaschinen und Automobilen